Мужская национальная сборная команда Германии по хоккею на траве () — представляет Германию на международных соревнованиях по хоккею на траве, является одной из самых титулованных сборных в мире. Управляется немецкой федерацией хоккея на траве (DHB).

История 
Хоккей на траве был включён в программу летних Олимпийских игр в 1908 году. В дебютных играх приняла участие и сборная Германии. В первом же раунде немецкая сборная уступила сборной Шотландии 0:4. В матче за 5-е место сборная Германии обыграла французов 1:0, единственный гол был на счету Фрица Мёдинга. В 1928 году на летних Олимпийских играх в Амстердаме сборная Германии, заняв второе место в своей группе, приняла участие в матче за 3-е место, где, обыграв сборную Бельгии со счётом 3:0, стала бронзовым призёром игр. В 1936 году на домашних играх в Берлине сборная Германии дошла до финала, но там не смогла оказать достойного сопротивления сборной Индии, проиграв 1:8. Первая крупная победа в истории сборной Германии состоялась после разделения страны. В 1972 году на играх в Мюнхене сборная ФРГ вышла в финал соревнований, где встретилась с действующими олимпийскими чемпионами — сборной Пакистана. Матч проходил в упорной борьбе, и победу немецкой сборной принёс единственный гол, забитый на 60-й минуте Михаэлем Краузе. В следующий раз олимпийское золото сборная Германии завоевала в 1992 году на играх в Барселоне. В финале соревнований немецкая сборная обыграла сборную Австралии со счётом 2:1. В 2008 и 2012 годах сборная Германии дважды подряд стала чемпионом олимпийских игр, доведя количество побед в них до четырёх.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Трофей чемпионов 
 1978 — не участвовали
 1980 — 
 1981 — 
 1982 — 5-е место
 1983 — 
 1984 — не участвовали
 1985 — 
 1986 — 
 1987 — 
 1988 — 
 1989 — 
 1990 — 
 1991 — 
 1992 — 
 1993 — 
 1994 — 
 1995 — 
 1996 — 
 1997 — 
 1998 — 6-е место
 1999 — не участвовали
 2000 — 
 2001 — 
 2002 — 
 2003 — 6-е место
 2004 — 5-е место
 2005 — 4-е место
 2006 — 
 2007 — 
 2008 — 5-е место
 2009 — 
 2010 — 4-е место
 2011 — 5-е место
 2012 — 6-е место
 2014 — 
 2016 —

Чемпионаты Европы 
 1970 — 
 1974 — 
 1978 — 
 1983 — 
 1987 — 
 1991 — 
 1995 — 
 1999 — 
 2003 — 
 2005 — 
 2007 — 4-е место
 2009 — 
 2011 — 
 2013 — 
 2015 — 
 2017 — 4-е место

Чемпионат мира по индорхоккею 
 2003 — 
 2007 — 
 2011 — 
 2015 —

Примечания 

Германия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Германии